„Форд S-Макс“ (Ford S-Max) е модел големи MPV-автомобили на американската компания „Форд“, произвеждани от 2006 година.

Въведен е като по-компактен и спортен вариант на седемместния „Форд Галакси“, като двете му поколения са базирани съответно на третото и четвъртото поколение на популярния голям автомобил „Форд Мондео“. Първото от тях става европейски „Автомобил на годината“ за 2007 година.

Бележки 

S-Макс
Многофункционални автомобили